James Stirling může být:
 James Stirling (matematik) (1692–1770) –  skotský matematik
 James Stirling (architekt) (1926–1992) –  britský architekt